Santuario della Madonna della Fontana – santuario di Camairago
 Santuario della Madonna della Fontana – santuario di Azoglio